Фролкин — фамилия; имеет женскую форму Фролкина.
 Фролкин, Виктор Тихонович (1921—2004) — российский учёный в области цифровой и импульсной техники.
 Фролкин, Иван Тихонович (1930—1999) — советский государственный и партийный деятель.

 Фролкина, Евгения Эдуардовна (род. 1997) — российская баскетболистка.
 Фролкина, Ольга Эдуардовна (род. 1997) — российская баскетболистка

См. также 
 Фролкино — деревня в Печорском районе Псковской области России.